Японська футбольна ліга 1991—1992 — 27-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 5-й раз здобула Йоміурі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Мацунага Сігетацу
 Іхара Масамі
 Хасіратані Тецудзі
 Хоріїке Такумі
 Като Хісасі
 Руй Рамос
 Жоржиньйо Путінатті
 Кітадзава Цуйоші
 Тоніньйо
 Міура Кадзуйосі
 Накаяма Масасі

Джерела
RSSSF 

1991 у футболі
1992 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу